Миросла́в Йо́зеф Кло́зе (, имя при рождении — Миро́слав Ма́риан Кло́зе, ; ) — немецкий футболист и тренер.

Родился в Польше в семье профессионального футболиста Йозефа Клозе. В детстве семья Клозе часто переезжала, пока не осталась в ФРГ. В рамках клубной карьеры Клозе выступал в составе таких клубов как «Кайзерслаутерн», «Вердер» и «Бавария». В 2011 году перешёл в «Лацио» и забил 40 голов в 100 первых матчах за клуб, включая первый пента-трик в истории клуба. В 2012 году получил награду FIFA Fair Play за эпизод, имевший место в поединке против «Наполи».

Выступал за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года, серебряный призёр чемпионата мира 2002 года и Евро-2008, обладатель бронзы мировых чемпионатов 2006 и 2010 годов, Евро-2012. Занимает первое место среди бомбардиров в истории чемпионатов мира — 16 мячей. Единственный футболист — обладатель четырёх медалей в истории чемпионатов мира. Лучший бомбардир в истории сборной Германии с 71 голом. Занимает второе место по количеству матчей за немецкую сборную (137 матчей) после Лотара Маттеуса (150 матчей).

Ранние годы 
Мирослав Клозе родился 9 июня 1978 года в польском городе Ополе в семье футболиста Йозефа Клозе и гандболистки Барбары Еж, выступавшей в национальной сборной Польши на позиции вратаря. Мирослава Клозе часто называют поляком, но это верно лишь отчасти: этнической полькой является его мать, а отец футболиста по происхождению немец. Сам футболист предпочитает называть себя просто европейцем, но признаётся, что говорить на польском языке ему гораздо удобнее, поэтому дома его семья общается на польском, а немецкий язык дети — близнецы Луан и Ной — изучают в детском саду.

В 1981 году семья Клозе переехала во Францию, где с 1978 года играл отец Мирослава, а в 1987 на правах фольксдойче перебралась в ФРГ, в город Кузель. Адаптация в новой стране не была лёгкой: поначалу Мирек испытывал большие трудности с немецким и был из-за этого переведён из четвёртого класса во второй. Преодолеть языковой барьер и сблизиться со сверстниками Клозе помог футбол, которому он посвящал большую часть свободного времени:
Мне было восемь с половиной лет, когда я переехал в Германию, и футбол был для меня всем. Футбол стал для меня средством интеграции, меня всегда выбирали первым в команду, потому что я всегда играл лучше всех. Здесь я добился признания и обрёл друзей. Я знал, что однажды получу шанс играть за Германию, и это всегда было для меня стимулом.

По настоянию родителей Мирослав по окончании школы поступил в реальное училище и выбрал профессию плотника. Несмотря на новое занятие, Клозе не забывал о футболе. Его первой командой стал клуб 7-й немецкой лиги из Блаубаха-Диделькопфа, расположенного неподалёку от Кайзерслаутерна. На перспективного форварда обратили внимание в «Хомбурге», игравшем в более высоком — пятом — дивизионе. За один сезон в новом клубе Мирослав Клозе забил 11 мячей и таким образом привлёк к себе внимание скаутов «Кайзерслаутерна», за год до этого ставшего чемпионом Бундеслиги, и вскоре подписал с клубом контракт.

Профессиональная карьера

«Кайзерслаутерн» (1999—2004)

Сезон 1999/2000. Начало 
Поначалу Клозе играл во второй команде, забив за неё в первом сезоне 11 голов в 36 матчах. Главный тренер клуба Отто Рехагель заметил молодого нападающего и вскоре стал привлекать его к тренировкам с основным составом. 15 апреля 2000 года состоялся дебют Клозе в основной команде «Кайзерслаутерна»: он вышел на поле на 75-й минуте домашнего матча против «Айнтрахта», завершившегося победой 1:0. Вторым и последним в том сезоне матчем за основную команду стало появление на поле на 89-й минуте в гостевой игре против «Вольфсбурга», окончившейся поражением 3:2. «Кайзерслаутерн» занял 5 место в итоговой турнирной таблице, получив возможность участвовать в борьбе за Кубок УЕФА.

Сезон 2000/01 
В сезоне 2000/01 Мирослав Клозе стал регулярно выходить на поле в составе основной команды, правда, тренер ставил его не на привычную позицию на острие атаки, а в центр поля. Начало сезона оказалось для клуба провальным — из первых семи матчей команда выиграла только два, потерпев три поражения, в том числе и разгромное — со счётом 4:0 — от «Вольфсбурга», и 1 октября Отто Рехагель был отправлен в отставку. Новый наставник Андреас Бреме стал ставить Клозе на его привычную позицию, и тот вскоре оправдал доверие: 20 октября в матче против «Вердера» (2:0) Клозе забил свой первый гол за «Кайзерслаутерн» — после его удара с правой ноги в дальний угол счёт стал 2:0. Тогда же футболист впервые отметил взятие ворот исполнением сальто вперёд, что со временем стало его визитной карточкой. Спустя три дня Клозе забил свой первый еврокубковый гол в матче 1/32 финала Кубка УЕФА против греческого «Ираклиса», открыв счёт на 7 минуте (итоговая победа 3:1). В следующем голевом для себя матче — игре 3 декабря против «Гамбурга» (2:1) Клозе сделал дубль в течение двух минут. Шестью днями позже Клозе отличился в домашнем ответном матче 1/16 финала Кубка УЕФА против «Рейнджерс» (3:0): совершив сольный проход по правому флангу, он отправил мяч в ворота соперника, открыв счёт на 8 минуте игры. На протяжении всей игры Клозе не прекращал натиска на ворота шотландцев, проявив себя, как лидер. Спустя ещё четыре дня Клозе сделал второй дубль в гостевом матче против берлинской «Герты» (2:4). В следующем матче — последнем перед зимним перерывом — в гостях у «Бохума» Клозе забил единственный мяч, ставший для него пятым за последние четыре игры После возобновления сезона в конце января Клозе продолжал показывать хорошую игру, за 6 туров отметившись одним голом в ворота аутсайдера «Унтерхахинга» (4:0). 3 марта в матче против «Энерги» Клозе получил свою первую в профессиональной карьере красную карточку, не сдержав эмоций и ответив ударом на грубый фол Фарука Гуйдуровича.

«Кайзерслаутерн», одолев «Славию» и ПСВ, вышел в полуфинал Кубка УЕФА, а в середине марта поднялся в турнирной таблице Бундеслиги на третью строчку, всерьёз претендуя на золотые медали. Однако далее в чемпионате «Кайзерслаутерн» последовательно был разгромлен ближайшими преследователями дортмундской «Боруссией» (1:4) и «Шальке 04» (1:5), а в полуфинале Кубка УЕФА — добившимся в том сезоне сенсационного успеха «Депортиво Алавес» с общим счётом 2:9. Клуб по итогам сезона занял лишь 8 место в чемпионате. Клозе в сезоне забил 11 мячей (9 в Бундеслиге и 2 в Кубке УЕФА) и прославился как надежда немецкого футбола, превратившись в любимца фанатов и клубного руководства. Параллельно в том сезоне Клозе продолжал ещё выступления за вторую команду «Кайзерслаутерна», забив за неё 14 голов в 13 матчах. За этот сезон зарплата футболиста, равно как и его трансферная стоимость, выросла не менее чем в 10 раз.

Сезон 2001/02 
Сезон 2001/02 «Кайзерслаутерн» начал успешно, одержав в первых семи матчах семь побед. Выиграть большее количество матчей подряд не удавалось ни одной команде за всю историю Бундеслиги. Клозе забил 16 мячей в 31 игре — на два меньше, чем поделившие титул лучших бомбардиров Бундеслиги Марсио Аморозо и Мартин Макс, «Кайзерслаутерн» поднялся на 7 место в Бундеслиге и дошёл до четвертьфинала Кубка немецкой лиги, где не без труда был побеждён грозной «Баварией».

Сезон 2002/03 
После чемпионата мира 2002 года многие клубы, в числе которых были «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Боруссия Дортмунд» проявили интерес к форварду. Испытывавший серьёзные финансовые трудности «Кайзерслаутерн» был не против продажи футболиста. Однако Клозе остался в команде. Решение оказалось не самым удачным: клуб испытывал постоянные трудности с деньгами и скатывался в аутсайдеры, окончив сезоны 2002/03 и 2003/04 на 14 и 12 местах в турнирной таблице и доходя не далее чем до 1/32 финала Кубка Германии. Ярким примером положения дел в клубе стали поражения от «Теплице» в 3 раунде Кубка Интертото 2002 (на выезде со счётом 0:4, итог двух встреч — 2:5) и квалификационном туре Кубка УЕФА 2003/2004. Как признался сам Клозе, после второго поражения от «Теплице» хотелось бросить футбол. Личные достижения Клозе тоже пошли на спад: в этих двух сезонах ему удалось забить лишь по 10 мячей.

«Вердер» (2004—2007) 

2 марта 2004 года Мирослав Клозе подписал четырёхлетний контракт с новоявленным чемпионом Германии «Вердером», проявлявшим на протяжении всего сезона интерес к Клозе из-за необходимости найти замену уходящему в «Шальке-04» Аилтону. Цена трансфера составила 5 млн евро, зарплата футболиста — 2,5 млн евро в год. Дебют Клозе в новом клубе состоялся 6 августа в матче против «Шальке-04», окончившемся победой со счётом 1:0.

В «Вердере» дела Клозе пошли гораздо лучше. 29 августа, вскоре после первого матча в составе новой команды, форвард открыл счёт своим голам за неё в домашнем матче против «Вольфсбурга», окончившемся, тем не менее, поражением — 1:2. А 25 сентября в матче против «Бохума» (итоговый счёт 1:4) Мирослав Клозе сделал первый хет-трик в Бундеслиге. Клозе хорошо сыгрался с французским полузащитником Жоаном Мику и хорватским форвардом Иваном Класничем, из них сложился мощный атакующий треугольник. Играя с ними, футболист научился действовать не только на острие атаки, но и из глубины поля, о чём свидетельствуют отданные им 9 голевых передач. Всего в том сезоне Клозе забил в Бундеслиге 18 мячей и 3 в групповом этапе Лиги чемпионов, а «Вердер» занял в итоговой таблице 3-е место. В Кубке Германии команда также выступила весьма успешно, дойдя до полуфинала, где уступила «Шальке-04» в серии пенальти. Однако было в том сезоне и позорное поражение в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Лиона» со счётом 2:10 по сумме двух матчей.

В сезоне 2005/06 Мирослав Клозе стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, забив 27 мячей. Его клуб также улучшил свои позиции, заняв второе место, и завоевала Кубок немецкой лиги, одержав верх над грозной «Баварией». Правда, в Лиге чемпионов, в данном розыгрыше которой Клозе забил 5 мячей, команда снова не смогла преодолеть 1/8 финала, однако поражение в этот раз не было столь унизительным — «Вердер» уступил одному из фаворитов — «Ювентусу» — по количеству голов на выезде при суммарном счёте 4:4.

После Чемпионата мира 2006 года гранды европейского футбола развернули настоящую охоту на Клозе. В качестве основных претендентов на удачливого форварда назывались «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал Мадрид» и «Арсенал». Мирослав Клозе говорил в интервью, что всегда хотел попробовать свои силы в каком-нибудь звёздном клубе за пределами Германии, но тут же добавлял: «Учтите, что у меня контракт с „Вердером“ до 2008 года». Представители бременского клуба заявили, что Клозе не продаётся ни за какие деньги, и начало сезона 2006/2007 футболист встретил в «Вердере».

«Бавария» (2007—2011) 

26 июня 2007 года президент мюнхенской « Баварии» Карл-Хайнц Румменигге объявил о достижении договоренности с «Вердером» по переходу Клозе. Футболист подписал с клубом четырёхлетний контракт, обойдясь Баварии в 15 миллионов евро. В борьбе за нападающего мюнхенский клуб опередил таких европейских грандов, как испанская «Барселона» и итальянский «Ювентус».

Дебют Клозе в составе «Баварии» состоялся 23 июля в четвертьфинальном матче Кубка немецкой лиги против его бывшей команды — «Вердера», завершившемся победой 4:1. Пропустив полуфинальный матч против «Штутгарта», в финале против «Шальке 04» Мирослав Клозе вышел на поле и принёс своей новой команде победный гол.

Впервые защищать цвета «Баварии» в Бундеслиге Клозе довелось 11 августа в игре против « Ганзы». В том матче Клозе сделал дубль, внеся существенный вклад в итоговую победу 3:0.
27 сентября Мирослав Клозе сделал свой первый хет-трик за «Баварию» в матче против «Энерги», закончившемся со счётом 5:0. Всего за сезон 2007—2008 Клозе забил 20 мячей.

В «Баварии» же с приходом в клуб в летнее межсезонье 2009 года таких нападающих как Марио Гомес и Ивица Олич дела у Клозе пошли хуже.

«Лацио» (2011—2016) 
Летом 2011 года у Клозе закончился контракт с «Баварией». Нападающий и клуб не смогли договориться по условиям нового контракта, и в июне 2011 года игрок покинул клуб. После чего Мирослав Клозе поблагодарил «мюнхенцев» за четыре совместных года:
 9 июня Клозе подписал двухлетний контракт с римским «Лацио». Заработная плата футболиста составила 2 млн евро за сезон. Во время подписания контракта с Клозе главный тренер «бело-голубых» Эдоардо Рея признался, что давно разговаривал с форвардом о переезде в Рим и рад, что Миро сдержал своё слово, несмотря на интерес таких клубов как «Ливерпуль», «Ювентус» и мёнхенгладбахской «Боруссии».

На предсезонных сборах «орлов» немец забил 7 мячей. Мирослав Клозе дебютировал за новый клуб 16 июля 2011 года против любительской команды «Ауронцо ди Кадоре». Новичок «римлян» отметился пятью забитыми мячами, а «Лацио» выиграл со счётом 16:0.
18 августа Клозе, в квалификационном матче Лиги Европы, забил гол в ворота македонского клуба «Работнички», что помогло «орлам» разгромить соперников — 6:0. 9 сентября Мирослав Клозе забил первый гол в Серии А, поразив ворота чемпиона — «Милана». Матч завершился результативной ничьей — 2:2.
21 сентября немец во второй раз отличился в чемпионате, забив решающий гол в ворота «Чезены» (2:1). 29 сентября во втором матче группового этапа Лиги Европы Клозе поразил ворота португальского «Спортинга», сравняв счёт в матче, однако «орлы» уступили — 1:2. 2 октября Клозе забил гол и отдал голевую передачу на Эрнанеса в гостевом матче против «Фиорентины». Удачные действия немца помогли римскому клубу добиться непростой победы — 2:1. В следующим матче против заклятого врага «Лацио» — «Ромы» участие Мирослава Клозе было под вопросом, из-за повреждения, которое футболист получил на тренировке сборной. На следующий день Клозе прошёл медицинское обследование, по результатам которого у него было диагностировано растяжение мышц колена. Однако Клозе сумел восстановиться к римскому дерби. На третьей дополнительной минуте матча Миро забил победный гол своей команды. После великолепного матча Клозе заявил, что по завершении Чемпионата мира в Бразилии он повесит бутсы на гвоздь. В конце октября Мирослав попал в список претендентов на «Золотой мяч». 10 декабря Клозе, в игре 15-го тура против «Лечче», сделал дубль и отдал голевую передачу, что помогло «Лацио» добиться не простой победы — 3:2. 15 января Клозе забил первый гол в календарном году, поразив ворота «Аталанты» из города Бергамо (2:0). 29 января Клозе отметился дублем в ворота «Кьево», забив голы в конце матча. 26 февраля немец принёс победу «Лацио» над «Фиорентиной», забив единственный гол в матче. В конце марта Клозе получил травму левого бедра и выбыл из игры на месяц. Мирослав Клозе вернулся на поле 6 мая в игре против «Аталанты», выйдя на замену. Всего в чемпионате Италии Клозе сыграл в 27 матчах, в которых забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. В Серии А «орлы» финишировали на четвёртом месте.

В начале сезона 2012/13 в матче Серии А против «Наполи» Клозе убедил арбитра не засчитывать гол, который он забил рукой.
В октябре 2012 года за этот поступок футболист получил специальный приз за честную игру от Международной федерации футбола. Это стало второй наградой Клозе за честную игру, — первый приз ФИФА игрок получил в 2005 году, когда, играя за «Вердер», убедил арбитра не назначать пенальти в ворота «Арминии», признавшись, что вратарь завладел мячом до столкновения с ним.

5 мая 2013 года, в домашнем матче чемпионата против середняка «Болоньи», Клозе оформил пента-трик (5 голов), а «Лацио» разгромил соперника со счётом 6:0.
В интервью после знаменательной игры Клозе заявил:

Немец повторил достижение нападающего «Ромы» Роберто Пруццо, забившего пять мячей в одном матче Серии А в 1986 году.
Клозе оформил пента-трик за 40 минут, чего ранее в истории «Лацио» не делал никто. По окончании этого сезона стороны договорились продлить контракт ещё на один сезон. В сезоне 2013/14 Клозе всё чаще начинал появляться на поле со скамейки запасных, уступая место в основе более молодым футболистам. На старте чемпионата Серии A Клозе отметился голами в матчах с «Ювентусом» (1:4) и «Удинезе» (2:1). Порой голы Клозе оказывались решающими или даже единственными в матче.

Несмотря на свои обещания повесить бутсы на гвоздь сразу после окончания мирового первенства в Бразилии, Мирослав Клозе продолжил защищать цвета «Лацио», отметившись голевой передачей в поединке второго тура против «Чезены» (3:0). После невнятного старта «римляне» набрали неплохой ход, а Клозе отметился дублем в поединке против «Кальяри» (4:2) и победным мячом в противостоянии с «Торино» (2:1). Во втором круге чемпионата 36-летний форвард отличался практически в каждом поединке. Он выдал результативную серию из 4 матчей в марте, оформив дубль в одном из ключевых противостояний сезона против «Фиорентины» (4:0).

Карьера в сборной

Дебют 
Стремительно взлетевший на футбольный Олимп нападающий привлёк внимание представителей сразу двух национальных сборных. В начале 2001 года Клозе получил приглашение выступать за национальную сборную Польши: её главный тренер Ежи Энгель приехал в Германию специально для того, чтобы уговорить молодого нападающего защищать цвета его команды. Однако Клозе наотрез отказался, заявив о намерении дожидаться вызова от Руди Фёллера. Позже Клозе признался, что он на тот момент уже знал о намерении Фёллера пригласить его, в ином случае он всерьёз задумался бы над предложением Энгеля. И приглашение в стан немецкой сборной не заставило себя ждать: дебют Клозе в её составе состоялся уже 24 марта 2001 года в Леверкузене в матче отборочного турнира Чемпионата мира со сборной Албании. Выйдя на замену, форвард принёс своей команде победу, забив головой за две минуты до конца игры (конечный счёт матча 2:1). В следующем матче в составе сборной, против греков, Мирослав Клозе снова забил гол, выведя вперёд свою команду, находившуюся в меньшинстве (итоговая победа 2:4) Фёллер радостно хвалил своего подопечного: «Миро обладает прекрасной скоростью, замечательно играет головой, обладает превосходными техническими данными!» Бундестренер не колеблясь включил Клозе в заявку сборной на Чемпионат мира по футболу. После матча с греками для немецкой сборной наступает трудный период: сначала они играют вничью тяжёлый гостевой матч с финнами, который вполне мог окончиться и поражением (2:2), затем терпят унизительное поражение в Мюнхене от главных соперников по группе — англичан (1:5), перед матчем с которыми Фёллер заявлял о намерении выиграть и выйти таким образом досрочно на Чемпионат мира. Ответный матч с финнами немцы хоть и играли дома, но свели его снова к ничье, на этот раз нулевой.

Чемпионат мира 2002 
На чемпионате мира 2002 года в Японии/Корее Мирослав Клозе в первой же игре сделал хет-трик в ворота сборной Саудовской Аравии и отдав голевую передачу, внёс серьёзный вклад в разгромный итоговый счёт 8:0. Затем в последующий двух матчах группового этапа — против Ирландии и Камеруна — Клозе забил ещё по мячу, в игре против африканцев сделав к тому же голевой пас. В итоге немцы дошли до финала, уступив в нём бразильцам со счётом 0:2. В плей-офф Клозе забить не смог, но и без этого прошедший чемпионат стал для него очень успешным — как для него лично, так и для сборной (в ходе двух предыдущих чемпионатов немцы не смогли дойти до полуфинала): с 5 голами на счету (все из них были забиты головой) он разделил с Ривалдо второе место в списке бомбардиров турнира и вошёл в символическую сборную. Клозе стал одним из главных открытий турнира, уже после первого матча пресса сравнивала его с легендарным Гердом Мюллером.

Чемпионат Европы 2004 
Несмотря на неудачи в клубе, Мирослава Клозе стабильно продолжали вызывать в сборную страны: он вышел на поле во всех 8 матчах квалификационного турнира чемпионата Европы 2004, забив по одному голу в двух матчах против сборной Фарерских островов. Сборная Германии вышла в финальную стадию чемпионата Европы с первого места в группе, однако в Португалии немцев ждал большой провал: команда оказалась в «группе смерти» и не смогла пройти дальше, не выиграв ни одного матча, а Клозе не удалось забить ни единого гола, да и сам он выходил только на замену.

Чемпионат мира 2006 

На домашнем чемпионата мира 2006 года в Германии, в день своего рождения — 9 июня, в матче открытия против сборной Коста-Рики Клозе сделал дубль, игра завершилась победой немцев 4:2. В следующем матче — против родной Польши — Клозе отличиться не смог, растранжирив несколько моментов, а победу с минимальным счётом обеспечил на последней минуте Оливер Нёвилль.
В последней игре группового этапа — против эквадорцев (итоговый счёт 0:3) — Клозе сделал второй дубль на чемпионате, став абсолютным лидером в списке голеадоров. Во встрече в 1/8 со Швецией форвард хоть и не забил, зато блеснул талантом плеймейкера, поучаствовал в обеих голевых атаках и был признан лучшим игроком матча.
В четвертьфинале Клозе спас свою команду от поражения, на 80 минуте забив головой в ворота сборной Аргентины и переведя игру в овертайм. В серии пенальти немцы оказались сильнее. Гол в ворота одних из фаворитов турнира помог Клозе преодолеть репутацию игрока, забивающего только заведомо более слабым оппонентам.
В двух последних матчах — полуфинале, проигранном будущим чемпионам — итальянцам, и победоносном для немцев матче за третье место против сборной Португалии, Клозе не удалось забить, что не помешало ему, однако, остаться лучшим бомбардиром турнира и получить «Золотую бутсу». Клозе тогда сказал, что хотя интересы команды всегда стояли для него выше личных успехов, он рад, что титул лучшего снайпера останется в Германии.

Чемпионат Европы 2008 
На европейское первенство 2008 года Клозе отправлялся в роли действующего чемпиона Германии. На данном соревновании он провёл шесть матчей и лишь дважды был заменен. Клозе забил мячи в рамках четвертьфинала и полуфинала, а его команда добралась до финала, где уступила сборной Испании (0:1). Клозе с двумя голевыми передачами и двумя голами был признан лучшим игроком в составе сборной Германии, а также попал в символическую сборную по версии ФИФА.

Чемпионат мира 2010 
В сентябре 2007 года в матче против Уэльса Мирослав Клозе впервые вывел Германию на поле с капитанской повязкой, забив в тот день один из двух безответных голов, обеспечивших победу его команде. А 10 сентября 2008 года в отборочном матче к ЧМ-2010 со сборной Финляндии на выезде сборная Германии сыграла вничью 3:3, причём автором всех трёх мячей немецкой сборной стал Клозе. В отборочных играх на чемпионат мира забил 7 мячей, один из которых стал победным в матче против сборной России. После этого матча сборная Германии оформила себе путёвку на чемпионат мира.

На чемпионате мира 2010 года в ЮАР в группе немцы разгромили австралийцев (4:0), в меньшинстве уступили сербам (0:1; сам Клозе был удалён с поля) и заставили своих поклонников здорово поволноваться в последнем туре группы против сборной Ганы (1:0), но всё же вышли в 1/8 финала с первого места.

В матче 1/8 финала сборная Германии обыграла сборную Англии со счётом 4:1 и вышла в следующую стадию плей-офф. Первый гол в матче забил Клозе на 20-й минуте. Немецкий нападающий выиграл верховую борьбу у Апсона после дальнего заброса своего вратаря и не оставил шансов Джеймсу. Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер таким образом стал автором голевой передачи. На 32-й минуте Лукас Подольски удвоил преимущество «бундесмашины». После отличной комбинации на фланге все тот же Клозе выдал ему блестящую передачу, и Подольски, оказавшись с Джеймсом с глазу на глаз, пустил мяч ему между ног. Эта победа вывела сборную Германии в 1/4 финала ЧМ-2010, где команда Йоахима Лева сразилась со сборной Аргентины.

На 67-й минуте немцы забили уже дважды, после прострела Лукаса Подольски отличился Мирослав Клозе. На 89-й минуте Клозе добил сборную Аргентины — 4:0. Таким образом он помог своей сборной преодолеть 1/4 финала. В полуфинале немцы уступили испанцам 0:1 и в борьбе за 3-е место с Уругваем выиграли бронзовые медали.

Ветеран сборной Германии заявил, что планирует принять участие в мундиале 2014 года в Бразилии: «Я думаю, что до сих пор могу играть на высшем уровне и продолжать забивать голы. Мне всего 32 — я не так уж и стар. Почему бы мне не выступить в Бразилии, если в ближайшие 4 года я сохраню хорошую игровую форму».

Чемпионат Европы 2012

Отборочный турнир 
Сборная Германии в квалификации на Евро-2012 попала в группу А. Её соперниками стали команды Турции, Бельгии, Австрии, Азербайджана и Казахстана. Первым матчем стала игра в гостях против Бельгийцев, где Мирослав Клозе забил единственный гол во встрече, принеся немцам победу со счётом 1:0. В следующем матче Германия дома одержала лёгкую победу над сборной Азербайджана со счётом 6:1. Клозе, вновь, забил, отметившись дублем. 8 октября немцы крупно переиграли турок со счётом 3:0. Миро, как и в матче с Азербайджаном, записал на свой счёт два мяча. Через четыре дня, 12 октября, Клозе забил один из трёх голов в ворота Казахстана, а подопечные Йоахима Лёва добились уверенной победы со счётом 3:0. В 5-м туре немцы вновь разгромили казахов — 4:0. Клозе отметился дублем. В оставшихся семи матчах отборочного цикла Клозе сыграл лишь одну встречу против Турции, где забил один из шести голов Бундестим (6:2). Всего в отборе на Евро-2012 Клозе отличился в шести матчах, забив 9 голов, и забивал в каждой встрече, в которой принимал участие. Германия уверенно вышла в финальную стадию Чемпионата Европы, выиграв все 10 матчей (30 очков).

Финальный раунд 
Жеребьёвка финальной части Евро-2012 состоялась в 2 декабря 2011 года в Киеве. Команда Германии попала в «группу смерти», где были сборные Португалии, Дании и Нидерландов.

7 мая тренер Бундестим Йоахим Лёв назвал расширенный состав сборной, куда вошёл и Мирослав Клозе. 28 мая Лёв назвал окончательный список игроков, которые поедут в Польшу и Украину. Клозе был одним из двух нападающих (второй — Марио Гомес.)

В первых трёх матчах группового этап Клозе неизменно выходил на замены вместо Марио Гомеса. Германия уверенно заняла первое место в группе, набрав 9 очков, и вышла в четвертьфинал, где её соперником стал триумфатор Евро-2004 — сборная Греции. В 1/4 финал Клозе впервые вышел в стартовом составе, а Гомес остался в запасе. Германия добилась победы со счётом 4:2, выйдя в полуфинал. А Клозе забил свой первый гол на Евро, отличившись с передачи Месута Озила на 68 минуте встречи. Этот матч стал для Клозе 120-м в футболке сборной. После победы Мирослав Клозе поделился впечатлениями от победы над Грецией:
 Было трудно. Ожидали от греков очень компактной игры, порой они отряжали в защиту по пять человек. Но мы можем быть довольны. Мы добились, чего хотели, разыгрывая быстрые комбинации и создав очень много моментов. Я рад тому что забил гол и тому, что команда сыграла хорошо. Оба возможных соперника по полуфиналу очень хороши. С Англией мы играли в 2010 году, а с Италией встречались в Дортмунде. Посмотрим, кто из них пройдет дальше. Сейчас мы просто ждем, кто станет нашим следующим соперником. 
Также Клозе стал первым футболистом в истории, сыгравшим в пяти полуфиналах чемпионатов мира и Европы(и третьим игроком, имеющим медали пяти таких больших турниров, после других легендарных футболистов «Бундестим», Франца Беккенбауэра и Лотара Маттеуса)… В полуфинале против итальянцев Клозе остался в запасе, но вышел уже в начале второго тайма, при счёте 0:2. Немцы сумели отыграть один гол, но проиграли со счётом 1:2, уступив права Италии сыграть в финале.

На Евро Клозе провёл 5 встреч, в которых забил один гол.

После чемпионата Европы Мирослав Клозе заявил, что после чемпионата мира 2014 года завершит выступления за сборную.

Чемпионат мира 2014 

Потенциальный рекорд Мирослава Клозе стал одним из украшений мирового первенства в Бразилии. Клозе попал в окончательную заявку Йоахима Лёва для поездки на турнир и начал ждать своего шанса. В первом поединке группового этапа Клозе остался на замене. В следующем матче против Ганы (2:2) он вышел за 20 минут до финального свистка и помог своей команде сравнять счёт, замкнув скидку Матса Хуммельса спустя две минуты после выхода на поле. Во встречах плей-офф именно Клозе выходил в стартовом составе. 8 июля игрок забил в памятном поединке против сборной Бразилии (1:7) и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Этот гол побил рекорд бразильца Роналдо, отметившись в итоге 16 мячами в финальных стадиях чемпионатов мира. Для достижения данного рекорда Клозе понадобилось более 25 матчей и 14 лет. 10 из голов были забиты головой, притом, что рост Миро едва достигает 180 см. Венцом его выступлений на чемпионатах мира стала победа Германии в финале над Аргентиной 1:0 — на 88-й минуте Клозе был заменён Марио Гётце, который и забил победный гол. Клозе стал первым в истории футболистом, завоевавшим медали на четырёх чемпионатах мира подряд. Вскоре после окончания турнира Клозе объявил о завершении карьеры в сборной:

За 13 лет в составе сборной Германии Клозе провёл 137 официальных матчей и забил 71 гол. В неофициальных встречах и товарищеских турнирах Клозе забил более 130 мячей, являясь абсолютным рекордсменом команды. По количеству проведённых встреч (137) Мирослав является вторым после Лотара Маттеуса. Помимо достижений в финальных стадиях международных турниров Клозе много и часто забивал в отборочных и стыковых матчах, нередко собственноручно вытаскивая сборную из сложных ситуаций. К примеру, на счету Клозе 19 матчей в рамках квалификационных компаний чемпионатов Европы — лучший показатель в истории сборной Германии.

Тренерская карьера 
1 ноября 2016 года объявил о завершении карьеры игрока и принял приглашение Йоахима Лёва войти в тренерский штаб сборной Германии.

Стиль игры 
Сильными сторонами Клозе являлись игра головой и высокая скорость. Помимо того, Клозе — выраженный командный игрок, всегда готовый поделиться мячом с одноклубником, если тот находится в более выгодной позиции. Своё кредо нападающий формулировал так: «В одиночку в футболе ничего не добьёшься». Поначалу Клозе являлся выраженным центрфорвардом, но за время игры в «Вердере» превратился в универсального игрока атаки, способного действовать как на острие, так и из глубины поля. Карл-Хайнц Румменигге однажды сказал, что у Клозе как у игрока практически нет недостатков.

Классическим празднованием гола для Мирослава являлось переднее сальто.

Статистика выступлений

Клубная статистика 

на 19 мая 2016 года

Достижения

Командные 
«Вердер»
 Обладатель Кубка немецкой лиги: 2005/06

«Бавария»
 Чемпион Германии (2): 2007/08, 2009/10
 Обладатель Кубка Германии (2): 2007/08, 2009/10
 Обладатель Кубка немецкой лиги: 2006/07
 Обладатель Суперкубка Германии: 2010

«Лацио»
 Обладатель Кубка Италии: 2012/13

Сборная Германии
 Серебряный призёр чемпионата мира: 2002
 Бронзовый призёр чемпионата мира (2): 2006, 2010
 Серебряный призёр чемпионата Европы: 2008
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2012
 Чемпион мира: 2014

Личные 
 Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира: 16 голов
 Лучший бомбардир в истории сборной Германии: 71 гол
 Занимает 2 место по числу сыгранных матчей за сборную: 137 матчей
 Обладатель «Серебряной бутсы» чемпионата мира 2002
 Обладатель «Золотой бутсы» чемпионата мира 2006
 Обладатель «Бронзовой бутсы» чемпионата Европы 2008
 Занимает 1 место по числу выигранных матчей за сборную на чемпионатах мира: 17 матчей
 Единственный футболист, завоевавший 4 медали 4 чемпионатов мира подряд
 Единственный футболист, забивавший на трёх подряд чемпионатах мира не менее 4 мячей
 Единственный футболист, забивавший на четырёх подряд чемпионатах мира не менее 2 мячей
 Единственный футболист, сыгравший на 3 чемпионатах Европы и 4 чемпионатах мира подряд
 Единственный футболист, забивавший на 2 чемпионатах Европы и 4 чемпионатах мира подряд (ЧМ 2002, ЧМ 2006, ЧЕ 2008, ЧМ 2010, ЧЕ 2012, ЧМ 2014)
 Единственный футболист забивавший на одном чемпионате мира 2002 все 5 мячей головой
 Входит в символическую сборную чемпионата мира 2002 по версии FIFA
 Входит в символическую сборную чемпионата мира 2006 по версии FIFA
 Лучший бомбардир чемпионата Германии: 2005/2006 (25 голов)
 Лучший ассистент чемпионата Германии: 2006/2007
 Футболист года в Германии: 2006
 Единственный футболист, сделавший пента-трик за Лацио в течение 40 минут
 Вошёл в Топ-20 лучших голеадоров 21-го века по версии IFFHS: 1 место
 Приз FIFA Fair Play: 2012

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте «Лацио»

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Хомбург»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн II»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Лацио»
Чемпионы мира по футболу
Футболисты года Германии
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Райндорф Альтах»